Гелиотроп:
 Гелиотроп — растение, проявляющее гелиотропизм
 Гелиотроп — минерал группы кварца
 Гелиотроп — род растений семейства Бурачниковые
  — изобретённое Карлом Фридрихом Гауссом солнечное зеркало для геодезической триангуляции

См. также
 Илиотропиты